The Memory Remains () — первый сингл американской трэш-метал-группы Metallica из альбома ReLoad. Песня написана Джеймсом Хетфилдом и Ларсом Ульрихом.

Демо 
Демо-версия песни называется «Memory» и была записана в домашней музыкальной студии Ларса Ульриха «Dungeon» 6 марта 1995 года (дубль 1) и 17 марта 1995 (дубль 2).

Другие версии 
Группа, с Марианной Фейтфул, исполнила песню 6 декабря 1997 в прямом эфире Saturday Night Live. Концертная версия песни была выпущена на второй стороне сингла "The Unforgiven II". В 1999 году песня была исполнена на нескольких симфонических концертах S&M (дирижёр Майкл Кэймен).  Другая концертная версия была включена в сборник "Orgulho, Paixão e Glória: Três Noites na Cidade do México" в 2009 году. 7 декабря 2011 года группа вновь исполнила эту песню вместе с Марианной Фейтфул в Fillmore в Сан-Франциско.

Каверы 
Несколько групп сделали каверы на песню (в прямом эфире или на записи), такие как The Kovenant, Spleen, Iron Horse, The Stanford Harmonics и др.

Позиции в чарте 
Сингл был успешным, попав на 28-ю строчку Billboard Hot 100, 3-ю в чарте Mainstream Rock Tracks и 13-ю в чарте UK Singles Chart. Это стало последним появлением Metallica в Top 40 чарта Billboard Hot 100, до выхода сингла "The Day That Never Comes" в 2008 году.

Клип 
Клип «The Memory Remains» снимался режиссёром Полом Андерсоном. Он имеет сюрреалистическую, "антигравитационную" концепцию. Группа играет на большой подвесной платформе, как на огромных качелях, в полной мере и совершает непрерывные повороты на протяжении всей композиции. Платформа и группа фактически остаются неподвижными относительно земли, а комната (гигантская коробка) вращается вокруг него. В середине песни Марианна Фэйтфул поет в темном коридоре и вращает рукоятку шарманки. В некоторых сценах деньги падают вниз, словно дождь. Согласно энциклопедии Metallica, видеоклип был снят в аэропорту Ван Найс и его стоимость около 400 тысяч долларов, с большой платформой стоимостью более 100 тысяч долларов. Впервые был показан на MTV's Mattrock 15 ноября 1997 года.

Список композиций

Исполнители 
Metallica
 Джеймс Хэтфилд — вокал, ритм-гитара; гитарные соло в «The Outlaw Torn»
 Кирк Хэммет — соло-гитара, ритм-гитара
 Джейсон Ньюстед — бас-гитара, бэк-вокал
 Ларс Ульрих — ударные

Дополнительный исполнитель
 Марианна Фэйтфулл — вокал (в рефренах и на конце)

Производство
 «The Memory Remains», «Fuel for Fire», и «The Outlaw Torn» продюсер — Боб Рок совместно с Хэтфилдом и Ульрихом
 «The Memory Remains» и «Fuel for Fire» запись — Рэнди Стоб
 «The Outlaw Torn» сведение — Майк Фрейзер
 «The Memory Remains» и «The Outlaw Torn» мастеринг — Джордж Марино
 «King Nothing» (Tepid Mix) — Саша Конецко
 «For Whom the Bell Tolls» (Haven’t Heard It Yet Mix) — DJ Spooky

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт группы 

Песни Metallica
Композиции хард-рока
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart